Tit Veturi Calví, dues vegades cònsol de Roma, el 334 aC i el 321 aC
 Tit Veturi Gemin Cicurí, cònsol el 462 aC 
 Tit Veturi Gemin Cicurí, cònsol el 494 aC 
 Tit Veturi, nom amb què esmenta Dionís a Espuri Veturi Cras Cicurí.